Gideon (Bijbel), een rechter uit het boek Richteren
 Gideon (Boek van Mormon), een figuur uit het Boek van Mormon
 Gideons International, een internationale stichting ter bevordering van het verspreiden van Bijbels
 Gideon (album), een album uit 1980 van Kenny Rogers
 Gideon (Charmed), een personage uit de televisieserie Charmed
 Gideon (Marvel), een superschurk uit Marvel Comics
 Uitgeverij Gideon, Nederlandse uitgeverij
 Thorsten Gideon (1957), Duits golfprofessional
 Gideon (1971), televisiefilm van George Schaefer met Peter Ustinov en José Ferrer
 Gideon (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Gideon (band), een Amerikaanse metalband